Aulo Postumio Albo Regillense – dittatore nel 496 a.C. e console nel 496 a.C. (a volte chiamato Aulo Postumio Albino)
 Aulo Postumio Albo Regillense – figlio del precedente, console nel 464 a.C. (anch'egli chiamato a volte Aulo Postumio Albino)
 Aulo Postumio Albino Regillense – tribuno consolare nel 397 a.C.
 Aulo Postumio Albino – console nel 242 a.C.
 Aulo Postumio Albino Lusco – console nel 180 a.C.
 Aulo Postumio Albino – console nel 151 a.C.
 Aulo Postumio Albino – fu sconfitto da Giugurta nel 110 a.C.
 Aulo Postumio Albino – console nel 99 a.C.
 Aulo Postumio Albino – pretore nell'89 a.C.

Pagine correlate 
 Postumio